Golo (departement), een voormalig Frans departement op het eiland Corsica.
Golo (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Occidental Mindoro.
Golo (motorfiets), een Oostenrijks historisch motorfietsmerk.
Golo (rivier), een rivier op Corsica en een voormalig departement dat naar die rivier genoemd was.
GoLo (Vrachtfiets), een fiets met 4 -wielen en grote laadruimte om goederen te vervoeren in de stad.